Alois Schmid peut désigner :
 Alois Schmid (1854-1911), un homme politique bavarois ;
 Alois Schmid (1945-), un historien allemand.